AZO ima više značenja.

 Azo jedinjenje, jedinjenje koja sadrže funkcionalnu grupu -{R-N=N-R'}-
 Alfa Zeta Omega, farmaceutsko profesionalno bratstvo